Billy Burnette – cantante e chitarrista statunitense
 Johnny Burnette – cantante statunitense
 Kurt Richard Burnette – vescovo cattolico statunitense
 Olivia Burnette – attrice statunitense
 Smiley Burnette – musicista e attore statunitense